Niemcy:
 Monheim – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries
 Monheim – wspólnota administracyjna w  kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Ries
 Monheim am Rhein – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Mettmann

Osoby:
 Heiner Monheim – niemiecki geograf

Inne:
 Monheim – opactwo

Zobacz też:
 Manheim
 Mannheim